Duport ist der Familienname folgender Personen: 

 Adrien Duport (1759–1798), französischer Revolutionär und Politiker

 Louis Duport (1781–1853), französischer Balletttänzer, -komponist und -meister 
 Marguerite-Louis-François Duport-Dutertre (1754–1793), französischer Justizminister
 Paul Duport (1798–1866), französischer Dramatiker und Librettist

Siehe auch:

 Établissements Duport, französischer Automobilhersteller